Chip eller chips er engelsk og betyder på dansk fx stump eller brik. Chip forbindes med flere ting på dansk:

 Chips (franske kartofler) – snacks typisk baseret på kartofler eller ost.
 Fish and chips – fastfoodret fra England, fiskefilet med pommesfrites.
 Halvleder-mikrochip eller elektronisk chip – en lille komponent af halvledende materiale.
 Chipkort – et plastikkort hvor data er lagret på en elektronisk chip.
 Chip og Chap – to jordegern fra Walt Disneys tegnefilmunivers.
 Bio-chip – en lille plade inddelt i bittesmå felter; bruges til DNA-analyse.
 Pakkechips, flamingochips, fyldchips m.fl. om flamingostykker i flager på grund af, at deres form og ofte deres farve minder om franske kartofler.
CHIP som akronym
 CHIP står for Centre for Health & Infectious Disease Research, som er en integreret del af Rigshospitalets infektionsmedicinske klinik.

Se også 
 Brik - chip er også det engelske ord for brik
 Jeton – kaldes også chips